Дружево — значения:

Топоним 
 Дружево — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Своге
 Дружево — деревня, Торопецкий район, Тверская область, Россия